Gothein ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Gothein (1853–1923), deutscher Nationalökonom, Kultur- und Wirtschaftshistoriker
 Georg Gothein (1857–1940), deutscher Politiker
 Marie Luise Gothein (1863–1931), deutsche Kunsthistorikerin, insbesondere der Gartenkunst; Frau von Eberhard Gothein
 Percy Gothein (1896–1944), deutscher Schriftsteller und Renaissanceforscher
 Werner Gothein (1890–1968), deutscher bildender Künstler